R24 steht für:

 ein englisches Starrluftschiff aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, siehe Liste britischer Starrluftschiffe
 ein digitaler Harddiskrekorder mit 24 Spuren
 ein BMW-Motorrad, das von 1948 bis 1950 gebaut wurde, siehe BMW R 24
 eine Regionalstraße in Gabun, siehe R24 (Gabun)
 einen Formel-1-Rennwagen von Renault, Renault R24

R24